Jalometalli Winterfest est un festival de metal ayant lieu annuelement en Finlande. Il fut créé en 2005 d'après le modèle du Jalometalli Metal Music Festival.

Programmation

2006 
The Black League, Amoral, Diamanthian, Maple Cross, Catamenia, Ghost Machinery, To the Darker Grounds.

2007 
Moonsorrow, MyGRAIN, Wrathage, Impish, Hebosagil, Deathchain.

Voir aussi 
 Jalometalli Metal Music Festival

Liens externes 
 Site officiel

Festival de heavy metal